Melchior Westenholz oder Melchior Westenholtz ist der Name folgender Persönlichkeiten